Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1931 vond plaats van in Parijs. Het vond plaats van zondag 20 september tot en met dinsdag 29 september 1931. Het kampioenschap werd gewonnen door de Fransman Marius Fabre, die als enige 27 punten haalde in 18 wedstrijden. Dit kampioenschap werd niet erkend door de Koninklijke Nederlandse Dambond, die Ben Springer als officiële kampioen bleef beschouwen.

Eindstand 

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Frankrijk
Dammen in 1931
Dammen
Sportevenement in Parijs